Paixão ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Paixão (* 1986), portugiesischer Badmintonspieler
 Arsénio Paixão Bano (* 1974), osttimoresischer Politiker, stellvertretender Vorsitzender der FRETILIN, siehe Arsénio Bano
 Filomeno Paixão (* 1953), osttimoresischer Freiheitskämpfer, Brigadegeneral der Verteidigungskräfte
 Gregório Paixão Neto (* 1964), römisch-katholischer Bischof
 Jorge Paixão da Costa (* 1954), portugiesischer Regisseur
 Luana Bertolucci Paixão (* 1993), brasilianische Fußballspielerin, siehe Luana (Fußballspielerin)
 Marco Paixão (* 1984), portugiesischer Fußballspieler
 Marcus Plínio Diniz Paixão (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcus Diniz
 Milton Queiroz da Paixão (* 1958), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Tita (Fußballspieler)
 Renan dos Santos Paixão (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior (* 2000), brasilianischer Fußballspieler, siehe Vinícius Júnior